Damascus kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Rif Dimashq, provins, 
 Minţaqat Dimashq, distrikt, Damaskus, 
 Damaskus, huvudstaden,

USA 

 Damascus (ort i USA, Arkansas), Van Buren County, 
 Damascus (ort i USA, Georgia), Early County, 
 Damascus (ort i USA, Maryland), Montgomery County, 
 Damascus (ort i USA, Virginia), Washington County, 
 Damascus (ort i USA, Ohio), Mahoning County, 
 Damascus (ort i USA, Oregon), Clackamas County, 

Robotskapade Syrienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar